Arrowhead Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Arrowhead Island (Kalifornien)
 Arrowhead Island (Texas)